Mike – diminutivo di Mikuel, corrispondente all'italiano Michele
 Mike – diminutivo di Michael, corrispondente all'italiano Michele
 Mike – comune della provincia di Somogy (Ungheria)
 Mike – film del 1926 diretto da Marshall Neilan
 Mike – romanzo di P. G. Wodehouse del 1909
 Mike – personaggio della serie A tutto reality
 MIKE – personaggio della serie televisiva I segreti di Twin Peaks
 Mike – miniserie TV del 2022
 Mike il pollo senza testa – gallo statunitense che avrebbe vissuto 18 mesi senza la testa.

Altri progetti